Die AEGON International 2014 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 14. bis 21. Juni 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON International 2014 fand vom 14. bis 15. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Eastbourne